Хобарт има више значења:
 Хобарт (Вашингтон)
 Хобарт (Њујорк)
 Хобарт (Висконсин)
 Хобарт (Индијана)
 Хобарт (Оклахома)